Флаг муниципального образования Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 октября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6514.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в голубом, красном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В рассечённом, пересечённом, скошенном слева и справа червленью (красным) и лазурью (синим, голубым) поле — золотой идущий барс с червлёным языком, сопровождаемый в каждой лазоревой части четырьмя золотыми тарчами — по одному в каждой лазоревой части».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Жёлтый идущий барс и тарчи напоминают о значимом историческом событии — битве отряда под предводительством псковского посадника Карпа Даниловича (напоминание о нём — символ золотого идущего барса) с отрядом ливонского ордена на болоте близ Кушельского озера в 1341 году.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Цвет пролитой за Родину крови героев. Символ труда, жизнеутверждающей силы, солнца и тепла. В древнерусской традиции — красный — «красивый».

Голубой цвет (лазурь) — символизирует воды Кушельского озера.

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света. Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Примечания 

Флаги с изображением барса